est une expression anglaise signifiant « mon voyage ». Elle peut faire référence à :

 , titre original de Mes fidèles amis,  de la  de  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album de Shila Amzah sorti le .